Максим Герасимов: Герасимов, Максим Анатольевич (род. 1978) — российский игрок в пляжный футбол.
 Герасимов, Максим Сергеевич (род. 1995) — российский игрок в мини-футбол.